Mersenne bezeichnet:

 Marin Mersenne (1588–1648), französischer Geistlicher, Mathematiker, Naturforscher und Universalgelehrter
 Mersenne-Primzahl, eine Gruppe von Primzahlen
 Mersenne-Twister, einen Pseudozufallszahlengenerator

Siehe auch:
 Mersenius